Три кораблі ВМС Франції були названі на честь Армана-Жана дю Плессі, кардинала Рішельє, який вважається одним із засновників французького флоту.

 Richelieu (1873) - панцерник з центральною батареєю, офіційно броньований фрегат (фр.frégate cuirassée)
 Richelieu (1915) - допоміжний патрульний корабель, діяв під час Першої світової війни.
 Richelieu (1939), швидкий лінійний корабель діяв під час Другої світової війни.  
 Авіаносець Charles de Gaulle (R91) спочатку планували назвати «Рішельє».
 Проєкт авіаносця PA2 (скасований) міг отримати ім'я «Рішельє».

Примітки 
Назви військових кораблів Франції
Багатозначні терміни